KAJC steht für:
 KAJC (Radiosender), christlicher Radiosender in Salem (Oregon) 
 Kongreß Akademischer Jagdcorporationen, Verband von studentischen Jagdverbindungen, siehe Wernigeroder Jagdkorporationen Senioren-Convent #Ehemalige Mitglieder

Abkürzung